Gschwent ist der Name folgender Orte im Tirol:

 Gschwent (Gemeinde Obsteig), Dorf in der Gemeinde Obsteig
 Gschwent (Gemeinde Pfaffenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen
 Gschwent (Gemeinde Thiersee), Ortsteil der Gemeinde Thiersee

Sonstiges:
 Werk Gschwent, österreichisches Festungswerk im Trentino

Siehe auch:
 Geschwend
 Gschwand
 Gschwandt
 Gschwend (Begriffsklärung)
 Gschwendt
 Gschwentner
 Schwendbau – zur Namenkunde